Waga półśrednia mężczyzn to jedna z dziecięciu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 29 lipca do 12 sierpnia w hali ExCeL.

Terminarz

Drabinka turniejowa

Faza finałowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka 

* Errol Spence pomyślnie odwołał się od niekorzystnego dla niego wyniku 11:13. Po analizie zapisu video walki AIBA uznała, że, z uwagi na przewinienia popełnione przez zawodnika indyjskiego, sędzia powinien udzielić mu co najmniej 2 ostrzeżenia, co skutkowałoby przyznaniem co najmniej 4 punktów zawodnikowi z USA. W związku z tym zmieniono wynik pojedynku na 13:15 na korzyść Amerykanina.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012